

Lokalizacje

Niemcy 
 Feilitzsch – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof
 Feilitzsch – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof

Osoby 
 Carl Feilitzsch – niemiecki kompozytor
 Ottokar von Feilitzsch – niemiecki fizyk

Inne 
 Feilitzsch – ród